enforcer – rodzaj zawodnika we wrestlingu
  – pozycja w hokeju na lodzie